Das Tennis Masters Roma 2002 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Rom. Es war Teil der WTA Tour 2002 und fand vom 13. bis 19. Mai 2002 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der WTA Homepage (PDF)
 Turnierplan auf der ITF Homepage

WTA Tour 2002
Tennisturnier in Rom